Le Al-Qadisiya Football Club (en ), plus couramment abrégé en Al-Qadisiya, est un club saoudien de football professionnel fondé en 1967 et basé dans la ville de Khobar.

Histoire

Palmarès

Personnalités du club

Anciens joueurs 
  Hussein Al-Sadiq
  Yasser Al-Qahtani
  Fouzi Al-Shehri
  Said Kherrazi
  Mohammad Kassas
  Mohamed Madihi
  Héctor Ramos

Anciens entraîneurs 
  Ján Pivarník
  Ammar Souayah
  Youssef Zouaoui

Effectif actuel 
|-
!colspan=8 style="background: #CC0000" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #CC0000" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #CC0000" align=center| 
|-

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel du club

Club de football en Arabie saoudite
Club de football fondé en 1967